

Biografia 
Ha rappresentato la sua nazionale ai giochi olimpici di Roma del 1960 e, con i compagni di squadra Keigo Shimuzu, Yoshihiko Osaki e Kazuo Tomita ha vinto la medaglia di bronzo nella 4x100 misti.

Palmarès 
Giochi Olimpici
Roma 1960: bronzo nei 4x100 misti

Collegamenti esterni